A Equipe Senegalesa de Copa Davis representa Senegal na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Senegalaise de Tennis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Senegalesa)

Senegal